Gambi ist der Name folgender Personen:
 Gambi (* 1999), französischer Rapper

Gambi ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Gambi, Politiker der Zentralafrikanischen Republik
 Gianni Gambi (1907–1986), italienischer Schwimmer
 Gianpaolo Gambi (* 1978), italienischer Schauspieler
 Lucio Gambi (1920–2006), italienischer Geograf und Historiker
 Paolo Gambi (* 1979), italienischer Journalist
 Quinto Gambi (1939–2017), italienischer Stuntman und Schauspieler
 Vincenzo Gambi († 1819), italienischer Pirat